Жакмар () — французская фамилия. Известные носители:

 Жакмар де Эсден (ок. 1350—1410) — художник-миниатюрист.
 Жакмар, Альбер (1808—1875) — историк керамики и фарфора, автор  (3 т., 1861—1862).
 Жакмар, Жюль Фердинан (1837—1880) — гравёр, сын Альбера Жакмара.
 Жакмар, Генри Альфред (1824—1896) — скульптор.
  (1882—1950) — люксембургский спортсмен и политик.
 Жакмар, Нели (1841—1912) — французская художница и коллекционер искусства.

Другие значения 
 Остров Жакмар — остров Новой Зеландии.
 Жакмар — автоматический механизм в виде движущейся металлической или деревянной фигурки человечка; используется, как правило, в башенных часах с боем для указания времени.

См. также 
 Музей Жакмар-Андре